Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 3 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Португалия, Россия, Словакия, Латвия, Эстония, Лихтенштейн и Люксембург. Матчи в группе 3 прошли с 18 августа 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Португалия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Словакия не попала в число двух лучших, занявших второе место, и поэтому приняла участие в стыковых матчах, где им в соперники по жребию досталась Испания. Они проиграли первый матч и сыграли вничью второй, и таким образом, не смогли квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

Бомбардиры 
Забито 134 гола за 42 матчей (3,19 гола за матч).

11 голов

  Педру Паулета

7 голов

  Криштиану Роналду
  Андрес Опер

6 голов

  Роберт Виттек

5 голов

  Марис Верпаковскис
  Андрей Аршавин

4 гола

  Юрис Лайзанс
  Александр Кержаков

  Дмитрий Сычёв

  Мирослав Карган

3 гола

  Томас Бек
  Франц Бургмайер
  Марио Фрик

  Элдер Поштига
  Симау Саброза
  Марек Минтал

  Силард Немет
  Любомир Рейтер

2 гола

  Виталий Астафьев
  Имант Блейделис
  Михаил Землинский
  Андрей Прохоренков

  Беньямин Фишер
  Пети
  Марат Измайлов
  Андрей Каряка

  Дмитрий Кириченко
  Дмитрий Лоськов
  Кристен Вийкмяэ
  Ингемар Теэвер

1 гол

  Фабио Д’Элиа
  Мартин Штоклаза
  Гордон Браун
  Мануэль Кардони
  Альфонс Левек
  Клод Рейтер
  Джефф Штрассер
  Жорже Андраде
  Угу Виана

  Нуну Гомеш
  Деку
  Рикарду Карвалью
  Манише
  Фернанду Мейра
  Дмитрий Булыкин
  Роман Павлюченко
  Вратислав Грешко
  Петер Глинка
  Игор Демо

  Радослав Забавник
  Карол Кисел
  Йоэль Линдпере
  Максим Смирнов
  Андрей Степанов
  Сергей Терехов

1 автогол

  Даниель Хаслер (в матче против Португалии)
  Бен Федерспиель (в матче против Португалии)

  Эрик Хоффманн (в матче против Латвии)

  Мануэль Шаульс (в матче против Эстонии)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир